PSB steht für:
 Paris School of Business,  wissenschaftliche Wirtschaftshochschule
 Parti Socialiste Belge, eine historische belgische Partei (siehe Belgische Arbeiterpartei)
 Partido Socialista Brasileiro, brasilianische Partei
 Periodischer Sicherheitsbericht der deutschen Bundesregierung über Kriminalität
 Pet Shop Boys, britisches Electropop-Duo
 Plauener Straßenbahn GmbH, Verkehrsgesellschaft in Sachsen
 Polski Słownik Biograficzny, Das polnische biographische Wörterbuch
 Preußische Staatsbibliothek, die frühere Namensform der Staatsbibliothek zu Berlin
 Pro Sport Berlin 24, ein großer Berliner Sportverein (ehemals Postsportverein)
 Projektstrukturbaum, auch Projektstrukturplan genannt
 Proton Synchrotron Booster, ein Teilchenbeschleuniger am CERN
 Prüfsystem für Schul- und Bildungsberatung, ein Intelligenztest
 PSB AG für Programmierung und Systembetreuung, ein ehemals börsennotiertes IT-Unternehmen
 Photoshop Big, ein Dateiformat von Adobe Photoshop
 Persistent Slip Band, Gleitband (Materialwissenschaften)
 Psychological Strategy Board – ein Ausschuss der US-Administration zur psychologischen Kriegführung
 Psychosoziale Betreuung, eine sozialarbeiterische Form der Hilfestellung unter meist nicht verbindlich festgelegten Rahmenbedingungen
 Personensorgeberechtigte, siehe Elterliche Sorge

PSB